Graux ist

 der Name einer Ortschaft in der belgischen Gemeinde Mettet im Arrondissement Namur, siehe Graux (Namur)
 der Name einer Ortschaft in der französischen Gemeinde Tranqueville-Graux

Graux ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Gros (Begriffsklärung)
 Gro
 Groh
 Cros